Laiaküla (Tallinn), wijk in de Estlandse hoofdstad Tallinn.
 Laiaküla (Viimsi), plaats in de Estlandse gemeente Viimsi.